

Patronyme 
 Jean Rougeau (1929-1983), catcheur (lutteur professionnel) canadien ;
 Jacques Rougeau, Sr. (1930-2019) catcheur canadien ;
 Jacques Rougeau (1960- ), catcheur (lutteur professionnel) canadien ;
 Lauriane Rougeau (1990-), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Raymond Rougeau (1955- ), catcheur (lutteur professionnel) canadien ;
  (1986-), joueur de basketball américain ;

Sport 
 Le trophée Jean-Rougeau est remis à la franchise de hockey sur glace du Québec.